Майк Хоффман (; 24 ноября 1989, Китченер, Онтарио, Канада) — канадский профессиональный хоккеист, левый нападающий клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс».

Карьера

Юношеская карьера 
Юношеская карьера Хоффмана началась в клубе OHL «Китченер Рейнджерс», в сезоне 2006/07 они вызвали его на 2 игры регулярного сезона и 4 игры плей-офф.

В сезоне 2007/08 его не забрала ни одна команда лиги OHL и в связи с этим он перешёл в QMJHL, где играл до 2010 года.

Первым клубом в QMJHL для Хоффмана стал «Гатино Олимпикс», но там он сыграл всего 19 матчей и покинул команду. После этого его забрала последняя на тот момент команда лиги «Драммондвилл Вольтижерс» и сезон 2007/08 он закончил с показателем 24 гола за 62 игры. На драфте НХЛ 2008 года Майк не был выбран ни одним клубом, тем не менее в межсезонье он посетил тренировочный лагерь «Филадельфии Флайерз» и покинул его 29 сентября 2008 года.

В сезоне 2008/09 Хоффман вернулся в «Драммондвилл Вольтижерс». Этот сезон стал для него выдающимся, в 62 матчах регулярного сезона он забил 52 гола и вместе с командой стал чемпионом QMJHL. В решающей игре в финале плей-офф против команды «Шавиниган Катарактес» он забил гол и отдал голевую передачу. На драфте НХЛ 2009 года Майк был выбран в 5-м раунде под общим 130-м номером клубом «Оттава Сенаторз». В межсезонье он участвовал в предсезонном лагере «Сенаторз» и сыграл в одной игре против «Монреаль Канадиенс» и по его итогу был отправлен обратно в QMJHL.

Сезон 2009/10 Хоффмана обменяли в клуб «Сент-Джон Си Догз». В этом сезон он побил рекорд «Сент-Джона» по голам за один сезон. Также он был вызван матч всех звёзд лиги, получил приз самому ценному игроку лиги, приз самому лучшему спортсмену лиги и был номинирован на приз MVP всей CHL.

Карьера в НХЛ 

В июле 2010 года Хоффман посетил тренировочный лагерь «Сенаторз» для новичков и по его окончании подписал с клубом контракт новичка. Сезон 2010/11 он провёл в фарм-клубе «Оттавы», в команде АХЛ «Бингхэмтон Сенаторз». В этом сезоне вместе с «Бингхэмтоном» он выиграл Кубок Колдера.

23 декабря 2011 года Майк дебютировал в НХЛ в матче против «Каролины Харрикейнз».

Полноценным игроком основы «Сенаторз» Хоффман стал в конце сезона 2013/14, а в сезоне 2014/15 он сыграл 79 матчей, в которых забил 27 голов. Также по ходу этого сезона он был вызван на Суперскиллз Матча всех звёзд НХЛ.

27 июля 2016 года Майк подписал контракт с «Оттавой» на 4 года и 20,75 млн. долларов.

19 июня 2018 года Хоффмана обменяли вместе с Коди Донаги и выбором в 5-м раунде драфта в «Сан-Хосе Шаркс» на Миккеля Бёдкера, Юлиуса Бергмана и выбор в 6-м раунде драфта. Примерно через 2 часа «акулы» обменяли Майка в «Флориду Пантерз» на выборы в различных раундов драфта.

13 октября 2018 года в составе «пантер» Хоффман начал серию из 17 игр, в которых он набирал очки, в течение этой серии он забил 10 голов и отдал 10 голевых передач, тем самым он побил рекорд франшизы по этому показателю, который ранее принадлежал российскому нападающему Павлу Буре.

Статистика

Клубная карьера

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Канады
Хоккейные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Китченер Рейнджерс»
Игроки «Гатино Олимпикс»
Игроки «Драммондвилл Вольтижерс»
Игроки «Сент-Джон Си Догз»
Игроки «Бингемтон Сенаторз»
Игроки «Элмайра Джэкэлз»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»